Боресков — фамилия. Известные носители:

 Боресков, Георгий Константинович (1907—1984) — советский химик и инженер, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Боресков, Михаил Матвеевич (1829—1898) — русский военный инженер в области минного дела, военной электротехники и аэронавтики, генерал-лейтенант.